Mistrzostwa Świata U-21 w Piłce Ręcznej Mężczyzn 1989 – siódme mistrzostwa świata U-21 w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw świata organizowany przez IHF mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat dwudziestu jeden. Odbył się w dniach 13–24 września 1989 roku w Hiszpanii. Tytułu zdobytego w 1987 roku broniła reprezentacja Jugosławii, zwyciężyli zaś zawodnicy ze Związku Radzieckiego.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza zasadnicza

Grupa I

Grupa II

Mecze o miejsca 13–16

Faza pucharowa 
Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Mecz o 1. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona IHF 

1989
1989 w piłce ręcznej
Piłka ręczna w Hiszpanii
1989 w Hiszpanii